Эль-Серро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,86 км². Население — 481 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 89 км.

Покровителем города считается святой Рамон нонато.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки